Ulkopauha kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ulkopauha (ö i Mellersta Österbotten, lat 64,10, long 23,50),  (1 ha)
2. Ulkopauha (ö i Norra Österbotten), Brahestad,  (11 ha)